Voluntad hace referencia a:

Facultad
Voluntad, facultad de decidir y ordenar la propia conducta.

Filosofía
Voluntad de poder, concepto importante de la filosofía de Friedrich Nietzsche.
Voluntad general, concepto de Rousseau en su famoso libro El Contrato Social.

Literatura
Voluntad, obra de teatro de Benito Pérez Galdós.
Voluntad, periódico español publicado en Gijón.

Varios
Voluntad Popular, partido político venezolano.
Voluntad de Dios, concepto teológico de varias religiones.
Voluntad de sentido, concepto en psicoterapia.